The Magnificent Seven (1960), een film uit 1960
 The Magnificent Seven (2016), een film uit 2016
 The Magnificent Seven (serie), een serie die speelde van 1998 tot 2000
 The Magnificent Seven (The Clash), een nummer van The Clash uit 1981
 The Magnificent 7 (theatergezelschap), een Nederlands theatergezelschap
 The Magnificent Seven (Amerikaanse band), een Amerikaanse band
 The Magnificent 7 (album), een album van The Supremes en The Four Tops